Le sigle E200 ou e200  peut désigner:
 E200, numéro E de l'acide sorbique, un acide gras insaturé ;
 PowerPC e200, une famille de microprocesseurs.